Спитек III Тарновский-Ярославский (; 1436 — 10 декабря 1519) — государственный деятель Речи Посполитой, подкоморий перемышльский (1464—1472), воевода белзский (1472—1474), русский (1474—1479), сандомирский (1479—1491), краковский (1491—1501), львовский староста (1478—1495), до 1501 служил войским краковским, затем до своей смерти — каштеляном в Кракове (1501—1519). Регент Короны Королевства Польского в 1506.

Биография 
Польский шляхтич, представитель шляхетско-магнатского рода Ярославских герба Лелива, боковой ветви рода Тарновских. Название род Ярославских получил от города Ярослава в Русском воеводстве, где находилась их резиденция.

Сын львовского старосты Рафаила Ярославского из Тарнова и Пшеворска и Анны из Шамотулы, дочери Доброгоста, старосты великопольского.

Будучи каштеляном краковским во время бескоролевья, наступившего после смерти польского короля Александра Ягеллончика Спитек был поставлен регентом Короны Королевства Польского и добился на петроковском сейме 8 декабря 1506 быстрого избрания на престол Сигизмунда І.

Семья 
До 1481 женился на Ядвиге из Варжишина, в браке с которой имел двух дочерей:
 Анну
 Магдалену

Литература 
 Marek Derwich (red.)// Monarchia Jagiellonów, Wydawnictwo Dolnośląskie 2003.

Ссылки 
 Спитек III Тарновский-Ярославский на сайте Родовид
 Spytek z Jarosławia

Воеводы белзские
Воеводы русские
Воеводы сандомирские
Воеводы краковские
Старосты львовские
Каштеляны краковские
Регенты